Ness – personaggio della mitologia irlandese
Ness – personaggio della serie di videogiochi EarthBound
Ness – fiume scozzese
Contea di Ness – contea dello Stato del Kansas, negli Stati Uniti
Eliot Ness – poliziotto statunitense
Jamie Ness – calciatore scozzese
Mike Ness – chitarrista, cantante e compositore statunitense